«My Happy Ending» () — другий сингл другого студійного альбому канадської поп-рок/поп-панк співачки Авріл Лавінь — «Under My Skin». В США пісня вийшла 16 червня 2004.

Список пісень

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Пісні 2004
Сингли 2004
Пісні Авріл Лавінь
Пісні, написані Авріл Лавінь
Англомовні пісні
Пост-ґрандж-пісні
Пісні альтернативного року